Herrnberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Herrnberg (Ascha), Ortsteil der Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Herrnberg (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Herrnberg (Oberscheinfeld), Ortsteil des Marktes Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Herrnberg (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

 Herrnberg (Gemeinde Neustift), Ort bei Neustift bei Güssing, Bezirk Güssing, Burgenland
 Herrnberg (Gemeinde Diersbach), Ortschaft von Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Herrnberg (Gemeinde Scharnstein), Ort bei Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Herrnberg (Gemeinde Großwilfersdorf), Ortschaft von Großwilfersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark 

Siehe auch:
 Herrenberg (Begriffsklärung)